

Населені пункти та їхні частини

 Ґіже — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґіже — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґіже — осада в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки